Eulophias är ett släkte av fiskar. Eulophias ingår i familjen taggryggade fiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Taggryggade fiskar
Eulophias